Le terme Porc-Épic peut se référer à :

Animal 
Porc-épic est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains rongeurs qui se répartissent en deux familles : les Hystricidae, c'est-à-dire les porcs-épics de l'Ancien Monde et les Erethizontidae, c'est-à-dire ceux du Nouveau Monde.
Porc-épic d'Amérique (Erethizon dorsata) est une espèce de porcs-épics de la famille des Éréthizontidés.

Toponymes

Lac Porc-Épic, lac dans la Mauricie, au Québec.
Lac Porc-Épic, lac dans les Laurentides (région administrative), au Québec.
Lac du Porc-Épic, lac de la Côte-Nord, au Québec.
Lac du Porc-Épic, lac au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Mont du Porc-Épic, une montagne de la MRC de Pontiac (municipalité régionale de comté), en Outaouais (Québec), au Québec.
Mont Porc-Épic, une montagne de la Côte-Nord, au Québec.
Montagne du Porc-Épic (Audet), une montagne dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec.
Rivière Porc-Épic, un affluent de la rivière Malbaie, coulant dans Lac-Pikauba, dans la MRC de Charlevoix, dans la Capitale-Nationale, au Québec.

Montagnes du Porc-Épic ( en anglais), une chaîne de petites montagnes traversant le nord-ouest de la péninsule supérieure de l’État de Michigan, dans les comtés d'Ontonagon et de Gogebic, près du rivage du lac Supérieur.

Îlot Porc-Épic est une îlot de Nouvelle-Calédonie appartenant administrativement à Le Mont-Dore.

Arts 
Mémoires de porc-épic est un roman d'Alain Mabanckou publié le  aux éditions du Seuil et ayant reçu le prix Renaudot la même année.
Porc-épic (comics) (Porcupine), un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics. Il est apparu pour la première fois dans Tales to Astonish #48, en 1963.
Porc-Épic, chanson par Damien Robitaille de Audiogram, partie de "L'homme qui me ressemble".

Autres 
Ordre du Porc-Épic, est un ordre de chevalerie institué par Louis de France, duc d'Orléans en 1394 à l'occasion du baptême de son fils aîné, Charles d'Orléans.